Small Town Girl si può riferire a:
 Small Town Girl – album della cantante country Kellie Pickler del 2006
 La provinciale – film del 1936
 Amore provinciale – film del 1953